Schwalb kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Schwalb (Hornbach) – vattendrag,

Tyskland 

 Schwalb (Hornbach) – vattendrag, 
 Schwalb (Wörnitz) – vattendrag i Bayern,